«Trilogy of Error» () — восемнадцатая серия двенадцатого сезона «Симпсонов». Премьерный показ состоялся 29 апреля 2001 года на канале Fox.

Симпсоны бегут — Гомер спешит в больницу, чтобы пришить отрезанный палец, Лиза опаздывает на научную выставку в школе, а Барт убегает от полиции и мафии. Эпизод состоит из трех частей, в которых каждая история показывается от первого лица. Все три части тесно переплетены между собой, так как действия в них происходят одновременно.

Эпизод, рабочим названием которого было «Бегите, Симпсоны, бегите» (), был срежиссирован Майком Андерсоном, а сценарий написан Мэттом Селманом (его второй сценарий в сезоне). В качестве приглашенных звезд выступили Фрэнки Муниз, озвучивший Телониуса и  традиционно  Джо Мантенья, озвучивающий Жирного Тони. «Трилогия ошибок» обыгрывает фильмы «Go» (в русском прокате «Экстази») и «Беги, Лола, беги». Эпизод получил положительные отзывы, а также был признан лучшим в двенадцатом сезоне на канале IGN.

Сюжет 
Симпсоны утром собираются на кухне, однако Мардж подает на стол «здоровый завтрак из Европы от компании Mueslix» — липкие и тягучие хлопья. Есть их никто не собирается, а потому под разными предлогами покидают кухонный стол — к Барту приходит Милхаус, а Лиза зовет Гомера, чтобы показать ему своего робота Лингво, исправляющего грамматические ошибки, которого она собрала специально для школьной научной выставки.

«Homer’s day» 

()

Гомер ломает робота и расстроенная Лиза убегает наверх. После этого на кухне происходит неприятный инцидент — Гомер пытается ухватить кусочек торта, который Мардж запретила есть до ужина, и она случайно отрезает ему большой палец правой руки. Пока Гомер гоняется за Маленьким Помощником Санты, утащившим палец, Мардж звонит в полицию. Шеф Виггам по ошибке принимает её рассказ за попытку убийства и собирается выезжать на арест. Испуганная Мардж называет ему несуществующий на её взгляд адрес (улица Никакая, дом 123) и решает отвезти Гомера в больницу самостоятельно. По дороге они врезаются в красный Феррари актёра Райнера Вульфкасла и угоняют его. В больнице их настигает очередная неудача — доктор Хибберт отказывается помочь, так как палец не застрахован и они решают поехать к доктору Нику. По пути в поисках льда для высыхающего пальца Гомер и Мардж останавливаются у Таверны Мо, где Гомер напивается, после чего обнаруживает, что Мардж пропала. Поймав попутку (грузовик Клетуса), Гомер наконец-то добирается до клиники доктора Ника, но и тут его ждет разочарование — она охвачена пожаром. Тогда он уговаривает Клетуса отвезти его в клинику Шелбивилля, но в этот момент грузовик угоняют. Гомер пытается идти пешком, начинает понимать, что время потеряно, и собирается выбросить палец. Но его отвлекает голова робота Лингво, прилетевшая из города и упавшая рядом.

«Lisa’s day» 

()

Из-за починки робота, сломанного отцом, Лиза не успевает на школьный автобус. Следом она обнаруживает, что её велосипед угнали, а родители куда-то уехали. Она решает бежать до школы и на дороге её чуть не сбивает лимузин Клоуна Красти. Он вызывается подвести Лизу, но Мистер Тини, находящийся за рулем, ошибочно привозит её в западную спрингфилдскую начальную школу. Там Лиза знакомится с мальчиком по имени Телониус, похожим на неё, и неплохо проводит с ним время, но вскоре вспоминает о выставке и убегает в Таверну Мо в надежде найти отца. Гомера там не оказывается, зато Лиза встречает Шефа Виггама, который прослушивает по радиоприемнику ход операции по поимке контрабандистов и поэтому отказывается отвезти её в школу. В этот момент из приемника раздается голос и Лиза опознает в нём Жирного Тони, о чём и сообщает Виггаму. Тот в ответ предлагает это проверить и задает в микрофон вопрос — «Жирный Тони, это ты?», после чего слышатся выстрелы… Лиза выходит из таверны через чёрный ход, встречает Мардж и просит отвезти её. В самый неподходящий момент у Феррари заканчивается бензин и они решают подсесть в кузов грузовика Клетуса, стоящего на светофоре, не подозревая, что в нём едет Гомер. Затем, воспользовавшись рассеянностью Клетуса, оставившего ключ в замке зажигания, они угоняют грузовик и по дороге в школу чуть не сбивают Барта.

«Bart’s day» 

()

Милхаус находит за городом пещеру, а в ней мешки с фейерверками. Ребята развлекаются, взрывая их в городе, но, завидев полицию, пытаются спрятаться в здании по адресу улица Никакая, 123. По стечению обстоятельств, полиция именно туда и направляется и обнаруживает парней с кучей контрабандных фейерверков. В обмен на свободу Виггам предлагает Барту и Милхаусу поучаствовать в поимке контрабандистов, совершив контрольную закупку. Надев прослушивающие устройства, ребята отправляются в пещеру, где обнаруживают Жирного Тони со своими сообщниками. В момент совершения сделки из прослушивающего устройства Барта раздаётся голос Виггама, который спрашивает: «Жирный Тони, это ты?» Тони приказывает убить Барта, но ему удаётся поджечь петарды в руке Тони и убежать из пещеры вместе с Милхаусом. В момент, когда они вылезают через канализационный люк, их чуть не сбивает Мардж.

Заключение 

Барт и Милхаус, убегая от мафии, сворачивают в тупик и попадаются. Мардж пытается спасти детей, запустив в мафиози  роботом Лизы. В ответ следуют возмущения и угрозы, полные грамматических ошибок, от которых Лингво взрывается из-за перегруза. Преступники нокаутированы, а на взрыв прибегает Гомер. Мардж сожалеет, что палец уже не пришить, а научный проект провален, на что Жирный Тони предлагает обоюдовыгодный выход — в обмен на свободу гангстерский доктор пришивает палец, а сам процесс представляется в качестве проекта Лизы, которая занимает первое место.

Производство 

Сценарий эпизода «Трилогия ошибок» был написан Мэттом Селманом, для которого он стал вторым в сезоне после эпизода «Лиза — спасительница деревьев». Режиссёром был Майк Андерсон, для которого этот эпизод также оказался вторым в сезоне — после эпизода «ГОМЕР», получившего премию Эмми. Селман был вдохновлен фильмом «Go», который и лег в основу сюжета. В рабочем варианте эпизод носил название «Go, Simpsons, Go» с намёком на фильм «Беги, Лола, беги», который, в свою очередь, лег в основу второй части эпизода «Lisa’s day». Изначально во второй части эпизода Лиза путешествовала на другом школьном автобусе и встречала детей с разными забавными отклонениями, но этот вариант был признан слишком радикальным для того времени. Создатели также хотели включить в эпизод отдельную часть про Мардж, но посчитали, что она и так играет заметную роль в первых двух частях. Среди создателей существовали также споры об отрезанном пальце Гомера — дело в том, что на пальцах рук и ног у Симпсонов нету ногтей. В конце концов на отрезанном пальце ноготь все-таки появился.
В части «Lisa’s day» использовалась музыка из фильма «Беги, Лола, беги».

Культурные отсылки 

 Название эпизода отсылает к фильму ужасов 1975 года «Трилогия Террора».
 В эпизоде присутствуют аллюзии на фильм «Go», например, момент, когда Гомер и Мардж угоняют красный Феррари.
 Часть «Lisa’s day» является пародией на фильм «Беги, Лола, беги», также в ней звучит музыка из фильма.
 Когда Лиза танцует с Телониусом, играет песня Happy Together группы The Turtles, принесшая ей мировую известность в 1967 году.
 Гомер выражает убеждение, что пришивание пальцев возможно только в таких фильмах, как «Гаттака» , а также обсуждает группу «Blue Man Group» .

Примечания

Ссылки 
 «Trilogy of Error» эпизод на The Simpsons Archive
 «Trilogy of Error» на Internet Movie Database
 «Trilogy of Error» на TV.com
 «Trilogy of Error» на TheSimpsons.com

Серии «Симпсонов»
Мультфильмы США 2001 года